BATS steht für:
 Bahnhof Berlin Attilastraße (DS100-Code)

Siehe auch:
 BATS Exchange
 BATS Code (Batched Sparse Code), Netzwerk-Codes für Kanäle mit Paketverlust

Abkürzung